Mouillac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Mouillac (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje